Plaats in Indonesië
 Sirnaresmi (Cisolok), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Sirnaresmi (Gunungguruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java